Chilcott ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Chilcott (1922–2022), kanadische Schauspielerin
 Bob Chilcott (* 1955), englischer Sänger und Komponist
 Dominick Chilcott (* 1959), britischer Diplomat
 Gareth Chilcott (* 1956), englischer Rugby-Union-Spieler
 George M. Chilcott (1828–1891), US-amerikanischer Politiker
 Susan Chilcott (1963–2003), englische Sopranistin

Chilcott ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Chilcott Islet, kleine australische Insel im Korallenmeer